BM steht als Abkürzung für:

 Baghdader Mitteilungen, eine Publikationsreihe des Deutschen Archäologischen Instituts in älterer Literatur (in neuerer mit BaM abgekürzt)
 Basalmembran in der Zytologie
 Baumasse (Gesamtvolumen eines Gebäudes)
 Bermuda-Inseln im Atlantik, nach ISO 3166-1
 Berufsmaturität, siehe Berufsmaturitätsschule
 Black Metal, eine Musikrichtung
 BM Car Things, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 BM Enterprises, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 bmi regional,  britische Regionalfluggesellschaft (IATA-Code)
 Bolinder-Munktell
 Boyer-Moore-Algorithmus
 Brandmeister, ein Dienstgrad der Feuerwehr
 British Movement, eine ehemalige rechtsextreme Partei im Vereinigten Königreich
 British Museum
 Buffer Manager in einer DB2-Datenbank
 Bundesminister
 Bundesverband Mediation
 Bürgermeister
 BM-Reaktor, ein sowjetischer Kernreaktor auf U-Booten
 Mehrzweckstrahlrohr mit B-Kupplung nach DIN 14365
 Società Ferrovia elettrica Bellinzona–Mesocco, ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft, siehe Bahnstrecke Bellinzona–Mesocco
 Air Bee (IATA-Code), italienische Fluggesellschaft
 Bahnhof Beimoor

BM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rhein-Erft-Kreis (für Bergheim)
 Griechenland: Attika, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Birmingham
 Kroatien: Beli Manastir
 Österreich: Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für das Vereinigte Königreich
 Tschechien: Okres Brno-město, deutsch: Brünn-Stadt (auslaufend)
 Ukraine: Oblast Sumy

bm steht für:
 ein Akkordsymbol
 Bambara, eine westafrikanische Sprache, als Sprachcode nach ISO 639-1
 .bm, die Top-Level-Domain von Bermuda

Bm. steht für:
 Bistum

B. M. steht für:
 Bachelor of Medicine, unterster Grad der medizinischen Fakultät in England

B. m. steht für:
 Brevi manu, „ohne Umstände“ in der juristischen Fachsprache

B-M steht für:
 Burson-Marsteller, US-amerikanische Public-Relations-Agentur

b+m steht für:
 Busch & Müller, ein deutscher Hersteller von Fahrradzubehör

B&M steht für:
 Baier & Michels, deutscher Hersteller von Verbindungstechnik und Dichtsystemen
 Baker & McKenzie, US-amerikanische Anwaltskanzlei
 Bolliger & Mabillard, Schweizer Achterbahnenhersteller 
 Boston and Maine Railroad, amerikanische Bahn
 Brick and Mortar, Sammelbegriff für Unternehmen ohne internetgestützte Vertriebskanäle

Siehe auch:

Abkürzung